Hesseform oder Hesse-Form bezeichnet:
 in der analytischen Geometrie die Hessesche Normalform 
 in der mehrdimensionalen Analysis die durch die Hesse-Matrix dargestellte quadratische Form